San Juan de Flores kan syfta på:

Honduras 

 San Juan de Flores (kommun), Departamento de Francisco Morazán, 
 San Juan de Flores (ort), Departamento de Francisco Morazán,